Chan Hao-ching e Chan Yung-jan erano le detentrici del titolo, ma solo Hao-ching ha partecipato quest'anno.

Hao-ching ha fatto coppia con Makoto Ninomiya, ma ha perso in semifinale contro Chan Chin-wei e Han Xinyun.

Il doppio femminile  del torneo di tennis Beijing International Challenger 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Liu Wanting e Sun Shengnan hanno battuito in finale Chan Chin-wei e Han Xinyun 5–7, 6–0, [10–7].

Teste di serie 

 Chan Chin-wei /  Han Xinyun (finale)
 Liu Wanting /  Sun Shengnan (campionesse)

 Tetjana Lužans'ka /  Zheng Saisai (semifinali) 
 Chan Hao-ching /  Makoto Ninomiya (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Beijing International Challenger 2012